Plaats in Indonesië
 Ngargosari (Kajoran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ngargosari (Loano), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Ngargosari (Sukorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Ngargosari (Sumberlawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Ngargosari (Kebomas), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java